Obere Aue steht für:

 Obere Aue (Barmen), Ortsteil von Aue (Barmen)
 Obere Aue (Plauen)

Siehe auch:
 Oberau (Begriffsklärung)
 Obere Au